Il doppio del torneo di tennis Dewar Cup 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Lloyd e David Lloyd che hanno battuto in finale John Feaver e John James 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie
 Wojciech Fibak /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Juan Gisbert Sr. /  Manuel Orantes (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dewar Cup 1976